GALNT14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 552 амінокислот, а молекулярна маса — 64 321.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, лектинами, іоном марганцю. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки